Куна́р (,  — Konar) — провинция на востоке Афганистана. Граничит с провинцией Нангархар на юге и с провинцией Лагман на западе, с Пакистаном — на востоке, с провинцией Нуристан — на севере.

Географическое положение 
86 % территории занято горами.

Административное деление 

Провинция Кунар делится на 16 районов:
 Асадабад
 Асмар
 Бар-Кунар
 Вата-Пур
 Газиабад
 Дангам
 Дара-и-Печ
 Хас-Кунар
 Маравара
 Наранг
 Нари
 Нургал
 Сирканай
 Шайгал Ва Шинтан
 Чапа-Дара
 Чавкай

Население 
Преобладающее население — пуштуны.

История 

В годы Афганской войны (1979—1989) в провинции Кунар дислоцировалась 66-я отдельная мотострелковая бригада и действовал влиятельный полевой командир Юнус Халес. 

Провинции Афганистана